De manière générale, l'affectation désigne la destination, l'application d'une chose à un certain usage. L'affectataire est la personne à qui est destinée cette chose.

Informatique 
En algorithmique (programmation informatique), une affectation est une opération qui permet d'attribuer une valeur à une variable.

Religion 
Dans le domaine des cultes, l'affectation désigne, en France, la mise à disposition d'une  église aux fidèles et aux ministres du culte pour la pratique de leur religion.

Fonction publique 
Dans la fonction publique, une affectation est la procédure qui attribue les postes disponibles aux nouveaux fonctionnaires.

Gestion de projet 
En gestion de projet, l'affectation désigne la charge de travail que doit réaliser une personne sur une . C'est autrement dit ce qui relie une tâche et une personne. Une tâche peut être divisée en plusieurs affectations, mais une affectation ne peut être divisée en plusieurs tâches.

Mesure 
Une affectation peut être représentée de deux manière à la fois : unité de travail à accomplir et pourcentage de disponibilité de la personne.

Si une personne a l'ensemble de la charge de travail correspondant à une tâche, on dira d'elle qu'elle est responsable de la tâche.

 Unité de travail
Unité de temps (min, h, j, sem., etc) ou unité physique (nombre de copies, d'exemplaires, de briques, etc.)
 Pourcentage de disponibilité
C'est la part de son temps que consacrera une personne à une tâche.

Par exemple, si une personne est affectée à 50 % de sa disponibilité (7 h/j), elle consacrera 3,5 h/j à cette tâche jusqu'à tant que le nombre d'unités de travail soit complété.

Bibliographie 
  Définition de « affectation » du grand dictionnaire terminologique

Outil de gestion de projet
Service public
Travail